Bertolotti es un apellido que puede hacer referencia a:

Personas 
 Gasparo Bertolotti (1542-1609), también conocido como Gasparo da Salò, uno de los primeros luthiers e instrumentistas expertos en contrabajo, de quien existe un muy detallado registro histórico.
 Gianni Bertolotti (1950-), jugador italiano de baloncesto (ya retirado).